Bromur d'or(III), un sòlid cristal·lí de negre a vermell fosc 
 Bromur d'or(I), un sòlid cristal·lí que es pot formar a partir d'elements de la descomposició parcial del bromur d'or(III)